Shabani Christophe Nonda (født 6. marts 1977 i Bujumbura, Burundi) er en  congolesisk international fodboldspiller som i øjeblikket er klubløs. Hans sidste klub var Galatasaray som han havde kontrakt med indtil den 28. januar, 2010.

Karriere

Klubkarriere 
Han begyndte hans karriere hos Atletico Olympic i 1992, efter at han havde spillet i Tanzania for Young Africans og i Sydafrika for Vaal Professionals, hvor han blev opdaget af FIFA-agenten Marcelo Houseman, som i 1996 sørgede for, at Nonda spillede i Schweiz for FC Zürich, efter at de havde betalt et beløb på US$150,000. Efter at have været topscorer i Schweiz to år i træk, blev han overført til den franske klub Stade Rennais i 1998 for et beløb på US$9 millioner dollars, og flyttede senere til AS Monaco i 2000, som igen tilbød ham US$25 millioner dollars for at bryde hans kontrakt. Han deltog i UEFA Champions League finalen 2004, hvorefter han skiftede til den italienske klub AS Roma på en tre-årig kontrakt i 2005. Men han levede aldrig op til sit potentiale – dels på grund af en knæskade han fik mens han spillede for Monaco – og i sæsonen 2006–07 blev han lånt til den engelske klub Blackburn Rovers. Mens han var hos Blackburn, meddelte Nonda, at han havde til hensigt at underskrive en permanent aftale. Blackburn valgte dog ikke at underskrive en permanent aftale med Nonda, og han underskrev senere kontrakt med den tyrkiske klub Galatasaray i august 2007 på en to-årig kontrakt. 

I 2009, forlængede han sin kontrakt med Galatasaray indtil juni 2010. Den 28. januar, 2010 meddelte Galatasaray, at klubben havde løst Nonda fra sin kontrakt.

Hans største øjeblik som fodboldspiller var da han scorede 3 mål mod Real Madrid i 2006, hvilket gav et hattrick og sørgede for en 4-0 sejr til Monaco. Kort efter blev han modtaget med et stort bifald.

Han har en yngre fætter, John Agvalama, som også spiller fodbold for Peninsula Strikers i den australsken Super Liga.

Landsholdskarriere 
Selvom han blev født i Burundi, har Nonda statsborgerskab i Demokratiske Republik Congo og har til dato spillet 49 internationale landskampe for landet. Han blev stoppede på landsholdet i 2005, og vendte tilbage i 2007. Han scorede et hat-trick mod Djibouti i kvalificeringen til VM 2009.

Mediepersonlighed 
Gennem hele sin fodboldkarriere, har Nonda været vært på en radiostation i Burundi. Han har også været vært i den burundiske version af Hvem vil være millionær?.

Engagement 
Shabani Nonda er medlem af "Champions for Peace"-klubben, en gruppe af kendte elitesportsudøvere som er forpligtet til at skabe fred i verdenen gennem sport, og som er skabt af Peace and Sport, en Monaco-baseret international organisation.

Titler

Personlige 
 Monaco
 Coupe de la Ligue Vinder: 2003; Andenplads: 2001
 UEFA Champions League Andenplads: 2004

 Roma
Supercoppa Italiana: 2007

 Galatasaray
 Turkcell Super League: 2007-08
 Turkish Super Cup: 2008

Individuelle 
 Zürich
 Swiss Super League topscorer (24 mål): 1997-98

 Monaco
 Ligue 1 topscorer (26 mål): 2002-03

Karrierestatistik 

Opdateret pr. 2. februar, 2010

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Fodboldspillere fra Demokratiske Republik Congo
Fodboldspillere fra FC Zürich
Fodboldspillere fra Stade Rennais FC
Fodboldspillere fra AS Monaco FC
Fodboldspillere fra AS Roma
Fodboldspillere fra Blackburn Rovers F.C.
Fodboldspillere fra Galatasaray SK